Genètica:
Haplogrup C del cromosoma Y humà, basat en un haplotip del cromosoma Y.
Haplogrup mitocondrial humà C, basat en un haplotip de l'ADN mitocondrial.